Az aragóniai nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt a Motorland Aragónban rendezték szeptember 19-én.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

 Randy Krummenachert a Marc Márquez kiesését okozó, szándékosnak ítélt baleset okozása miatt kizárták.

Források 

A
Teruel tartomány
Motorversenyzés Spanyolországban